Herculaneum désigne :

 la ville romaine antique de Herculanum, dont le nom actuel est Ercolano ;
 la ville de Herculaneum, dans l’État du Missouri, aux États-Unis ;
 la Herculaneum Pottery, qui a existé à Liverpool de la fin du  à 1841.